Гирцель () — фамилия немецкого происхождения. 

Известные носители:

  (1807—1847) — швейцарский учёный, ориенталист, церковный деятель, переводчик.
  (1838—1897) — швейцарский историк литературы.
 Гирцель, Саломон (1804—1877) — немецкий издатель и книгопродавец.
 Гирцель, Христофор (1828—1908) — швейцарский и немецкий химик, фармаколог, педагог, доктор наук, профессор Лейпцигского университета, изобретатель, издатель.

Примечания